La recristal·lització (geologia, petrologia) és un procés metamòrfic que es produeix en situacions d'intensa temperatura i pressió on els grans, àtoms o molècules d'una roca o mineral s'apropen, creant una nova estructura cristal·lina. La composició bàsica segueix sent la mateixa. Aquest procés es pot il·lustrar observant com la neu es recristal·litza en gel sense fondre's. A diferència del metasomatisme, que és un canvi químic causat pel metamorfisme, la recristal·lització és un procés físic. Tanmateix, la recristal·lització es pot produir quan una migració local de substàncies químiques provoca un canvi químic de la roca o del mineral sense addició externa d'altres  materials. La recristal·lització és un procés físic natural que també es pot produir natural o artificialment en la química i metal·lúrgia.

Les roques metamòrfiques del grup de les ectinites són les que han sofert metamorfisme regional isoquímic, en absència de migmatització o metasomatisme, amb reajustament mineralògic controlat pels esforços i les solucions que hi circulen. Aquestes roques han estat recristal·litzades però no han sofert canvis en la seva composició bàsica, com els esquists, les micacites i el gneis.
La roca calcària és una roca sedimentària que experimenta una recristal·lització metamòrfica per formar el marbre, i les argiles poden recristal·litzar-se en mica moscovita. El marbre és producte del metamorfisme regional dels minerals del grup dels carbonats en una roca calcària.

En el metamorfisme local, o de contacte, la calor alliberada pel magma provoca la recristal·lització de les roques, que esdevenen massives i dures. La mineralogia varia en funció de la litologia de la roca encaixant i de la distància al cos intrusiu.

La recristal·lització també produeix el canvi de dolomita micrítica (baixa en Mg) a dolomita cristal·lina. És causada per la termodinàmica i la dinàmica, donant lloc al canvi de la forma del cristall de dolomita a cristalls més gruixuts. La recristal·lització és la segona diagènesi més comuna, que s'observa habitualment en les dolomies.

Diferència entre recristal·lització i neocristal·lització 
La recristal·lització implica el canvi de forma/mida durant el metamorfisme. La neocristal·lització és la formació de nous cristalls. Es formen nous minerals amb els canvis de pressió i temperatura i els minerals originals es tornen inestables i canvien a nous minerals com en el cas de les argiles que es convertiran en granats o mica.

Referències

Bibliografia 

Geologia